Tomoyo Daidouji (大道寺 知世 Daidōji Tomoyo) es un personaje principal de las series de manga y anime, Cardcaptor Sakura y Tsubasa Reservoir Chronicle, creadas por CLAMP.

Card Captor Sakura 
Tomoyo es la mejor amiga de Sakura Kinomoto. Cuando ella descubre que Sakura tiene poderes mágicos y que se convirtió en una Card Captor, ayuda a su amiga. Ella diseña trajes a Sakura e incluso a Kero, en una amplia variedad de diseños, según la carta y graba en video sus hazañas cuando le es posible..

Ella encuentra la búsqueda de Sakura muy emocionante por lo que le confecciona diversos vestidos para que los use mientras captura las Cartas y además graba en video todas sus aventuras (aunque se lamenta por no haber grabado algunas capturas). Es hija de la presidenta de la Compañía de Juguetes Daidouji, Sonomi Daidouji. Sonomi fue la prima de Nadeshiko (madre de Sakura), eso hace que Sakura y Tomoyo sean primas en segundo grado. Tiene un grupo de guardaespaldas (todas mujeres) que la cuida, más allá de su posición social y económica es una chica muy agradable , noble y tierna. No se le conoce ninguna habilidad física, pero a cambio, tiene un sinfín de talentos y gracias a ellos pudo hacerse de la amistad de Li Shaoran y Li Meiling. Sin duda es una amiga invaluable, conoce a la perfección a sus amigos, ayuda en todo lo que puede a Sakura para capturar las cartas Clow y luego convertirlas en cartas Sakura, es una gran compañera y fuente de fortaleza. A diferencia de su mamá, ella supo canalizar maduramente sus sentimientos por Sakura, importándole más que cualquier otra cosa que ella fuese feliz, por ello le brindó sabios consejos a Shaoran, también lo animó y le dio esperanzas para que este pudiera confesar sus sentimientos hacia su amiga, por lo que es responsable junto con Eriol de que Shaoran y Sakura se correspondieran. Además, fue un gran apoyo para que Meiling se pudiera resignar de sus sentimientos hacia Shaoran. 

Es posible que en el futuro herede el poderoso consorcio de juguetes de su mamá, pero dedicándose a ser modista, cantante o directora audiovisual (o tal vez las tres cosas), pero todo esto posiblemente al lado de su mejor amiga, Sakura. En el manga, los sentimientos de Tomoyo por Sakura son mostrados de una forma más palpable aunque jamás completamente directa, fiel al estilo de las CLAMP los mensajes son dados muy sutilmente.

Tsubasa Reservoir Chronicle 
Tomoyo es la Princesa de un país muy antiguo llamado Japón, perteneciente a un universo alternativo, y desde el que envía al samurái Kurogane a otra dimensión para que comprenda el verdadero significado de la fuerza, y de esta forma unirse con el joven Syaoran Li, la princesa Sakura y el apuesto Fye. Además de ser la sacerdotisa de su reino y dominar la magia, gracias a sus poderes logra contactar con su equivalente del mundo de Piffle para ayudar a Syaoran y los demás a recuperar la pluma de Sakura, así como ayudar al joven Kurogane, cuando este sufre la pérdida de sus padres. Como puede verse, Tomoyo es una chica sencilla y muy alegre, que se preocupa por todo aquel que la rodea. 

Su correspondiente en el mundo Piffle es la presidenta de la compañía Piffle Princess en el Mundo de Piffle, organizadora de la carrera de Dragonfly en la que el premio es una pluma de Sakura. Un dato curioso es que a diferencia de la Princesa Tomoyo, aquí su igual posee el mismo carácter de la dulce Tomoyo de la serie Sakura Card Captors
Vuelve a tener una aparición cuando aparecen los viajeros después de estar en Celes (país de donde venía Fye), y entonces aprecia que Kurogane al fin ha conocido el significado de la verdadera fuerza, y menciona al mago que ha entregado como precio a Yuuko el poder de ver el futuro, como pago a que los viajeros lleguen a Nihon.

Personajes de Cardcaptor Sakura
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE
CLAMP
Empresarios ficticios

en:List of Cardcaptor Sakura characters#Tomoyo Daidouji
ja:カードキャプターさくらの登場人物#主要登場キャラクター